Oorspronkelijk: een meestal door de mens gegraven aftakking van een beek of rivier, bedoeld om een molenvijver van water te voorzien en zo een of meerdere watermolens te laten werken.
Als toponiem: de naam Molenbeek is blijven bestaan voor zowel waterlopen als plaatsen:

België

Plaatsen
 Sint-Jans-Molenbeek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Laag-Molenbeek, wijk in Brussel
 Molenbeek (Bekkevoort), een parochie en dorp in Molenbeek-Wersbeek, een deelgemeente van de Belgische gemeente Bekkevoort
 Molenbaix in de Belgische gemeente Celles
 Molenbais-Saint-Pierre,
 Molembais-Saint-Josse in de Belgische gemeente Geldenaken

Rivieren
 Molenbeek (Zottegem Zwalm)
 als zijrivier van de Rupel (stroomgebied van de Benedenschelde)
tussen Kobbegem en Eikevliet: Grote Molenbeek (Vlaams-Brabant)
tussen Brussegem en Puurs: Kleine Molenbeek
 als zijrivieren van de Nete
in Zandhoven: Molenbeek-Bollaak, zijrivier van de Kleine Nete
in Herselt - Heist-op-den-Berg, zijrivier van de Grote Nete, zie Molenbeek (Herselt)
 als zijrivieren van de Bovenschelde
Deelbekken de Drie Molenbeken
de Molenbeek (Erpe-Mere Bovenschelde) in Zottegem, Herzele, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem, Lede en Wichelen (een van de Drie Molenbeken)
in Wetteren-Massemen (een van de Drie Molenbeken) - Molenbeek (Wetteren)
in Melle (een van de Drie Molenbeken) - Molenbeek (Melle)
in Zottegem-Velzeke - Molenbeek (Velzeke)
in Merelbeke - Molenbeek (Merelbeke)
in Oudenaarde: andere naam voor de Mark of Markebeek
in Oudenaarde: Molenbeek of Rooigembeek
in Ronse: Molenbeek (Ronse)
 als zijrivieren van de Dender
in Dendermonde (linkeroever) - Molenbeek (Dendermonde)
in Zottegem, Herzele, Haaltert, Erpe-Mere en Aalst (linkeroever): Molenbeek-Ter Erpenbeek
in Aalst-Hofstade (rechteroever): Molenbeek-Graadbeek
op de grens van Affligem en Aalst (rechteroever) - Molenbeek (Affligem)
deel van Bellebeek tussen Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle
in Denderleeuw (linkerover): Molenbeek-Vogelenzangbeek
Deelbekken Ninoofse Meersen
in Ninove-Nederhasselt (linkeroever) - Molenbeek (Nederhasselt)
tussen Neigem en Gooik, als zijbeek de Wolfputbeek (rechteroever): - Molenbeek (Gooik)
Deelbekken Gaverse Meersen
in Geraardsbergen-Zandbergen (linkeroever) - Molenbeek (Zandbergen)
in Brakel en Geraardsbergen (linkeroever): Molenbeek-Terkleppenbeek, 
Molenbeek (Everbeek) bij Everbeek (Brakel)
 als zijrivieren van de Zenne
in Dilbeek en Brussel (linkeroever): Molenbeek-Pontbeek
in Grimbergen: Molenbeek of Maalbeek
in Leest (Mechelen): Molenbeek (Leest)
in Ukkel en Drogenbos: (rechteroever) Molenbeek-Geleytsbeek
in Sint-Genesius-Rode en Beersel: Molenbeek (Sint-Genesius-Rode)
in Zemst: Molenbeek (Zemst)
 als zijrivier van de Dijle
in Kampenhout en Boortmeerbeek (linkeroever): Molenbeek-Weesbeek
met nog een andere Molenbeek (Kortenberg) in Kortenberg
in Heverlee en Korbeek-Lo (rechteroever): Molenbeek-Bierbeek
 als zijrivieren van de Demer
 in Holsbeek, Watering De Molenbeek, deelbekken van de Winge
 in Tongeren als bronbeek van de Demer - Molenbeek (Tongeren)
 in Zoutleeuw-Oorbeek als zijrivier van de Grote Gete - Molenbeek (Zoutleeuw)
 in Landen-Dormaal als zijrivier van de Kleine Gete - Molenbeek (Landen)
 in Velm als zijrivier van de Melsterbeek - Molenbeek (Velm)
 in Munsterbilzen als bronrivier van de Munsterbeek - Molenbeek (Munsterbilzen) of Kriekelbeek
 als zijrivieren van de Stekense Vaart
 in Sint-Niklaas - Molenbeek (Sint-Niklaas)

Natuurgebied
in Boechout-Vremde - Molenbeekvallei-Vremde

Nederland
Naam van de Kleine Aa (Wildertse Beek) tussen Nispen en Roosendaal
 Molenbeek (Vierlingsbeek) bij Vierlingsbeek
 Molenbeek (Geulle) te Geulle
 Molenbeek (Well) te Well
 Molenbeek (Sittard) te Sittard
 Molenbeek (Renkum) bij Renkum
 Molenbeek (Lottum) bij Lottum
 Diepenheimse Molenbeek bij Diepenheim
 Echter Molenbeek bij Echt
 Groote Molenbeek tussen America en Wanssum
 Oploose Molenbeek bij Oploo
 Voerendaalse Molenbeek bij Voerendaal

Andere betekenissen
 Racing White Daring Molenbeek (47), een Belgische voetbalclub met stamnummer 47 en verdween in 2003
 Racing White Daring Molenbeek 2003, een Belgische voetbalclub met stamnummer 9449 en werd opgericht in 2003
 Racing White Daring Molenbeek (5479), een Belgische voetbalclub met stamnummer 5479 en werd opgericht in 2015
 Royal Crossing Club Molenbeek, voormalige voetbalclub uit Sint-Jans-Molenbeek, gefuseerd met Royal Cercle Sportif de Schaerbeek tot Koninklijk Voetbal Vereniging Crossing Elewijt